Вита́лий Соло́мин:
 Соломин, Виталий Иванович (1928—2020) — российский специалист в области строительной механики зданий и сооружений, академик РААСН.
 Соломин, Виталий Мефодьевич (1941—2002) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Соломин, Виталий Петрович (1934—2018) — российский историк-краевед, музеолог.